Gouvernement Joseph Laniel (1), du  au  ;
Gouvernement Joseph Laniel (2), du  au .

Voir aussi
Joseph Laniel et Historique des gouvernements de la France